Niemcy:
 Binz – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Rügen

Szwajcaria:
 Binz – część miejscowości w Szwajcarii

Osoby:
 Dorothea Binz – niemiecka nadzorczyni SS
 Manfred Binz – niemiecki piłkarz

Zobacz też:
 Bintz
 Binzen